Alexeï Seliverstov (1976-),  un bobeur russe ;
 Nikolaï Dmitievitch Seliverstov (1830-1890), un homme politique et militaire russe.